Пиер-Жорж Жанио (, 1848 – 1934) е френски художник, проектант, акварелист и гравьор, роден в град Женева, Швейцария и починал във Франция.

Творби

Илюстрации 
 Louis-Balthazar Néel, Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour à Paris par terre, aquarelles de Pierre Georges Jeanniot gravées par Gillot, Éditions Lahure, 1883.
 Henri de Lyne, Le Lieutenant Cupidon – Joyeusetés militaires, Éditions Monnier et Cie, Paris, 1885.
 Edmond et Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux, 1886.
 Gustave Toudouze, Le pompon vert, Éditions Boivin et Cie, Paris, 1890.
 Victor Hugo, Les Misérables, 1892.
 Émile Zola, La Débâcle, 1893.
 Edmond de Goncourt, La Fille Élisa, 1895.
 Paul Déroulède, Poésies militaires, 1896.
 Abel Hermant, Le Cavalier Miserey, 1901.
 Octave Mirbeau, Le Calvaire, 1901.
 Lucien Descaves, Flingot, 1907.
 Paul Bourget, Cosmopolis, chez Alphonse Lemerre, Paris, 1898 avec d'autres illustrations de Felician Myrbach et de Ernest Ange Duez.

Френски художници
Илюстратори
Гравьори
Носители на ордена на Почетния легион
Родени в Женева
Починали в Париж